A Man Among Men – cortometraggio del 1912 diretto da Anthony O'Sullivan
A Man Among Men – cortometraggio del 1912 diretto da Hardee Kirkland